Красненское сельское поселение — муниципальное образование в Багаевском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Красный.

Административное устройство 
В состав Красненского сельского поселения входят:
 хутор Красный
 хутор Тузлуков
 хутор Усьман
 посёлок Отрадный
 посёлок Первомайский
 посёлок Садовый

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Муниципальные образования Багаевского района
Сельские поселения Ростовской области